Woodland Hills kan syfta på:

 Woodland Hills, Kentucky
 Woodland Hills, Los Angeles

Se även 
 Woodland